Singureni se poate referi la:

 Localități din România
Singureni - localitate din județul Giurgiu, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
Singureni - comună din raionul Rîșcani